Olgierd Ciepły (1936-2007), lekkoatleta
 Piotr Ciepły (1983-), hokeista
 Teresa Ciepły (1937-2006), lekkoatletka
 Tomasz Ciepły (1980-), florecista